Zude ist der Familienname von:

 Arno Zude (* 1964), deutscher Schachspieler
 Chen Zude (1944–2012), chinesischer Go-Spieler
 Erik Zude (* 1965), deutscher Schachspieler